Mordente – nella tecnica incisoria, acido (di solito nitrico) che, mescolato ad acqua in dosi che possono variare a seconda dell'effetto che l'artista vuole ottenere, del metallo usato o altro, "morde" la lastra creando un solco concavo e incidendola
 Mordente – in musica, abbellimento che consiste nella rapida alternanza di note (in genere 3 o 5) tra loro vicine nella scala (gradi congiunti).
 Mordente – in chimica, composto che, combinato con il colorante di una fibra tessile, lo rende insolubile e lo fissa stabilmente sul tessuto
 Mordente – pigmento naturale utilizzato per colorare il legno

Persone 

 Fabrizio Mordente (1532-1608) – matematico salernitano
 Tony Mordente (n. 1933) – regista statunitense
 Marco Mordente (n. 1979) – cestista italiano